Димитър Станишев може да се отнася за:

 Димитър Наков Станишев, български общественик от Кукуш
 Димитър Гоцев Станишев, български учител и общественик от Кукуш
 Димитър Гешов Станишев (около 1806 – около 1866), български резбар;
 Димитър Константинов Станишев (1906 – 1995), български учен, анатом;
 Димитър Минов Станишев (1861 – 1936), български предприемач, занимавал се с благотворителност
 Димитър Яков Станишев (1924 - 2000), български политик, баща на Сергей Станишев;